Сокол се може односити на:

Соко, род птица грабљивица
Соко Град (Сокоград), име више тврђава на простору бивше Југославије
Сокол (град), град у Русији
Соколска планина, планина у западној Србији
Соколовац (Румунија), место у Румунији близу српске границе
Коломан Сокол, словачки сликар
Сокол (чешко гимнастичко друштво)

Види још
 Соколово (вишезначна одредница)
 Соколац (вишезначна одредница)
 Соко (вишезначна одредница)